Een gemeente in Haïti, zie Chardonnières (gemeente)
 Een arrondissement in Haïti, zie Chardonnières (arrondissement)